El Doncello kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Doncello (ort), Caquetá, 
 El Doncello (kommun), Caquetá,